Лас Кулебрас има више значења:

 Лас Кулебрас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кулебрас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику